Flughafen Yogyakarta steht für folgende Flughäfen: 

 Flughafen Adisucipto, der von 1947 bis 2019 als Hauptflughafen dienende Flughafen Yogyakartas
 Internationaler Flughafen Yogyakarta, der im Jahr 2019 eröffnete neue Flughafen Yogyakartas